Arkadiusz Mucharski – polski muzyk
 Bolesław Mucharski – polski nauczyciel i żołnierz
 Piotr Mucharski – polski dziennikarz
 Stefan Mucharski – polski działacz społeczny

Zobacz też 
 Mucharscy